Сан-Пабло-де-ла-Моралеха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 24,87 км². Население — 141 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида